Corsia, een geslacht van planten uit de familie Corsiaceae, dat 23 soorten omvat.
 CORSIA, het klimaatplan van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO)